Георгий Шестой :

 Георгий VI Малый (груз. გიორგი VI მცირე, ум. 1318) — царь Восточной Грузии (1308—1318).
 Георгий VI Абашидзе (Георгий Малакия Абашидзе) (груз. გიორგი-მალაქია აბაშიძე, ум. 1722) — князь Абашидзе (1684—1722), царь Имеретии (1702—1707).
 Георгий VI Норнахичеванский (Геворг VI) (арм. Գէորգ Զ Նորնախիջեւանցի), 1868—1954) — патриарх и католикос всех армян, глава Армянской Апостольской Церкви с 1945 по 1954.

См. также 
 Георг VI
 Орден Георга VI
 Георгий V
 Георгий VII (значения)